Геслен-Эмерен () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Относится к кантону Гротенкен.

Географическое положение 

Геслен-Эмерен расположен в 320 км к востоку от Парижа и в 37 км к востоку от Меца.

История 
 Геслен и Эмерен входили в историческую область Три епископства.
 В 1648 году Геслен отошёл ко Франции.
 В 1790—1794 годы Эмерен был присоединён к Геслену.

Демография 
По переписи 2011 года в коммуне проживало 926 человек.

Достопримечательности 
 Усадьба Ла-Оф, дом сеньора вплоть до революции.
 Церковь Сен-Гандульф (1848).
 Часовня в Геслен-Эмерен.

Примечания

Ссылки 
 INSEE statistics. Геслен-Эмерен
 Неофициальный сайт коммуны